Bernard V van Comminges, graaf van Comminges (1225-1241)
 Bernard V van Armagnac, graaf van Armagnac (1241-1243)
 Bernhard V van Lippe (Paderborn), prins-bisschop van Paderborn (1321-1341)
 Bernhard V van Lippe (heer), heer van Lippe (1344-1364)
 Bernhard V van Anhalt, vorst van Anhalt-Bernburg (1402-1420)